

Persone 
 Franck Haise – allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Fred Haise – compositore tedesco